Het seizoen 1969/1970 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het veertiende seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. Ajax werd landskampioen. GVAV en SVV degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1969/70